Turnip Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Turnip Island (Cumberland County, Maine)
 Turnip Island (Knox County, Maine)
 Turnip Island (Lincoln County, Maine)
 Turnip Island (Sagadahoc County, Maine)